Die Tweede Divisie 1963/64 war die achte Spielzeit der dritthöchsten niederländischen Fußballliga. An ihr nahmen insgesamt 32 Mannschaften teil, die in zwei Gruppen zu je 16 Teams aufgeteilt wurden.

Modus 
Die Vereine spielten aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Die beiden Gruppensieger spielten den ersten Aufsteiger aus. Der zweite Aufsteiger wurde in einer Aufstiegsrunde zwischen dem verbliebenen Ersten, den beiden Tabellenzweiten, sowie den besten Dritten ermittelt. Die beiden Tabellenletzten spielten einen Absteiger aus.

Vereine 
Für die beiden letztjährigen Aufsteiger kamen aus der Eerste Divisie die Absteiger SV Limburgia und Roda JC Kerkrade. VV Oldenzaal zog sich letztes Jahr freiwillig in den Amateurbereich zurück und die Stormvogels Ijmuiden fusionierten mit dem Aufsteiger VSV Velsen zu Telstar 1963. Insgesamt zwölf Vereine hatten die Gruppe gewechselt.

Tweede Divisie A

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Tweede Divisie B

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Play-offs

Meisterfinale 

|}
NEC stieg in die Eerste Divisie auf, Alkmaar spielte in der Aufstiegsrunde.

3. Platz Gruppe B 

|}
Roda qualifiziert aufgrund des besseren Torquotient in der regulären Saison.

Bester 3. Platz 

|}
Roda spielte damit in der Aufstiegsrunde.

Aufstiegsrunde 
Teilnehmer: Der Verlierer des Meisterfinals, die Zweitplatzierten der regulären Saison und der Gewinner Bester 3. Platz.

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Platzierung in der regulären Saison

Relegation 
Die beiden Tabellenletzten der regulären Saison ermittelten den Absteiger.

|}
Da Kooger FC und Be Quick 1887 freiwillig zu den Amateuren wechselten, durfte der TSV LONGA in der Liga bleiben.

Weblinks 
 Tweede Divisie auf RSSSF

1963
Fußballsaison 1963/64